Illa Tortuga (Galápagos), illa equatoriana a l'arxipèlag de les Galápagos
 Illa Tortuga (Mèxic), illa al golf de Califòrnia
 Illa Tortuga (Perú), petita illa peruana a la costa de l'Oceà Pacífic al nord de Lima
 Illa de la Tortuga, illa de l'oceà Atlàntic al nord-oest de la República d'Haití
 Illa Tortuga, illa principal de l'arxipèlag veneçolà de La Tortuga